Чемпіонат Ізраїлю з футболу 2015—2016 — 74-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ізраїлю. Титул чемпіона втретє здобув Хапоель (Беер-Шева).

Клуби

Підсумкова таблиця (перший етап) 

 
 
  
 
 
 
  

  
 

  

Позначення:

Чемпіонський раунд

Турнірна таблиця 

 
 
  
 

Примітки: 
1. Клуб Бейтар (Єрусалим) позбавлений 2 очок.
2. Клуб Маккабі (Хайфа) взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2016—2017 як переможець Кубку Ізраїлю з футболу 2015—2016

Позначення:

Кваліфікаційний раунд

Турнірна таблиця 

 
 
  
  
  

Позначення:

Лідери чемпіонату

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Ізраїлю на soccerway 

2015—2016
Ізраїль
Ізраїль
2015 в Ізраїлі
2016 в Ізраїлі